Станимир Стоилов може да се отнася за:
 Станимир Стоилов – Мъри (р. 1967), български футболист и треньор
 Станимир Стоилов, български актьор

Източници